Locust (englisch für „Wanderheuschrecke“) steht für:

 Locust (Automarke), britische Automarke
 M22 Locust, US-amerikanischer Kampfpanzer
 The Locust, US-amerikanische Grindcore-Band

Locust ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:
 Locust (Iowa)
 Locust (Kentucky)
 Locust (Missouri)
 Locust (New Jersey)
 Locust (North Carolina)
 Locust (Pennsylvania)
 Locust (Texas)
 Locust (West Virginia)
 Locust Township (Illinois)
 Locust Township (Pennsylvania)

Siehe auch:
 Locust Creek
 Locust Grove
 Locust Hill
 Locust Point
 Locust Valley